"Roșia" pode significar as seguintes comunas romenas:
 Roșia (Bihor)
 Roșia (Sibiu)
 Roșia Montană, na Transilvânia
 Roșia de Amaradia, na Transilvânia
 Roșia de Secaș, na Transilvânia

Desambiguações de topônimos